Sarah Jane Brown est l'épouse du premier ministre britannique Gordon Brown ;
  est une actrice américaine;
 Sarah Brown est une modèle de la fin du XIXe siècle.